Turba, multitud sense control; trepa o colla
 Turba, tomba, mausoleu o edifici funerari

Vegeu també 
 Torba, combustible fòssil

Referències